Двуре́ченский — русская фамилия; имеет женскую форму Двуреченская. Может также быть топонимом.

Известные носители 
 Двуреченский, Анатолий Васильевич (род. 1945) — советский и российский физик.
 Двуреченский, Валентин Иванович (1936—2014) — советский и казахстанский государственный деятель.
 Двуреченский, Вячеслав Александрович (1950—2015) — советский футболист.
 Двуреченский, Никита Кириллович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Двуреченский, Николай Иванович (1924—1979) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Двуреченский, Олег Викторович (род. 1970) — российский историк, археолог и публицист.

Топоним

См. также 
 Двуреченск